Натуральне число 1126
 1126 рік до нашої ери
 1126 рік нашої ери